IPS est un sigle qui peut signifier :

en français
 Institut Paul Scherrer, un laboratoire de recherche multidisciplinaire de la Confédération suisse ;
 images par seconde ;
 infirmière praticienne spécialisée, au Québec, un titre réservé ;
 index de pression systolique, une technique de diagnostic en médecine vasculaire ;
 initiation aux premiers secours, une formation de base aux premiers secours ;
 instruction personnelle et secrète, dans l'armée française, avant la seconde Guerre mondiale ;
 indice de protection solaire ;
 infection potentiellement sévère ;
 indice de position sociale ;

en anglais
 In-plane switching, une technologie pour les écrans à cristaux liquides ;
 Intrusion prevention system (en français, système de prévention d'intrusion), un équipement de sécurité informatique ;
 Inter Press Service, une agence de presse ;
 Induced pluripotent stem cell (en français,  cellule souche pluripotente induite) ;
  (en français, pouces par seconde), une unité de vitesse ;
 , un document décrivant les choix importants d'investissement ;
 Internationale Parlaments-Stipendium, ou Bourse parlementaire internationale, un programme allemand de bourses d'études ;
 International Palm Society, une association internationale qui s’intéresse aux palmiers.

Ips est aussi un nom qui peut désigner :
 Ips, un genre de coléoptères xylophages.